Le terme de Glitnir peut faire référence :
 à un palais dans la mythologie scandinave : Glitnir ;
 à une banque islandaise : Glitnir